Глембоцький' () — прізвище польського походження, яке поширене в Польщі, набагато меншою мірою Україні, Білорусії та Росії.

Глембоцькі — польський та російський дворянський рід.

Носії прізвища
 Адріан Глембоцький (pl; 1833—1905) — польський художник.
 Генріх Глембоцький (pl; 1889—1939) — польський підприємець.
 Войцех Глембоцький — польський королівський секретар (XVII століття).
 Глембоцький Євген Костянтинович (нар. 1924) — радянський футболіст і хокеїст, тренер.
 Глембоцьки Конрад (pl; нар. 1972) — польський економіст, депутат Сейму (2015—2018), дипломат.
 Бен-Еліезер (Глембоцький) Мойше (1882—1944) — єврейський публіцист, перекладач, журналіст.
 Роберт Глембоцький (pl; 1940—2005) — польський астрофізик, ректор Гданського університету, міністр освіти Польщі (1991).
 Станіслав Глембоцький (pl; нар. 1952) — польський політик, депутат Сейму (2001—2005).
 Генрик Глембоцький (pl; нар. 1967) — польський історик, професор Ягеллонського університету.
 Глембоцький Яків Лазаревич (1903—1988) — радянський біолог, директор Інституту біологічних проблем кріолітозони СО АН СРСР (Якутськ, 1954—1957).

 Глембоцька Яна Олегівна — ректор Новосибірського державного театрального інституту.